Eran Kolirin, scénariste et réalisateur israélien. 
 Gil Kolirin, acteur britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme